Мелекшино — деревня в Старожиловском районе Рязанской области, административный центр Мелекшинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Проня в 28 км на юго-восток от райцентра рабочего посёлка Старожилово.

История 
В платежных Рязанских книгах 1628 и 1629 годов деревня Мелешкина Вилетор тож упоминается вместе с селом Лучинск в вотчине архиепископа Рязанского и Муромского Антония. 

В XIX — начале XX века деревня входила в состав Столпянской волости Пронского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 205 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Мелекшинского сельсовета Старожиловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Мелекшинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Старожиловского района